Урицкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Урицкое сельское поселение — входит в Тербунский район Липецкой области
 Урицкое сельское поселение — входит в Лысогорский район Саратовской области